Viville (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Charente
Viville (België), een plaats nabij Aarlen in de Belgische provincie Luxemburg